Hotaru se poate referi la:

Hotaru, Olt
Hotaru, Vrancea

Vezi și 
 Hotarele (dezambiguizare)